Таємний юрист () — американська кримінальна драма режисера Луї Дж. Ганьє 1931 року.

Сюжет

У ролях 
 Клайв Брук — Дрейк Норріс
 Чарльз Роджерс — Лорі Робертс
 Річард Арлен — Джо Гарт
 Фей Рей — Кей Робертс
 Джин Артур — Беатріс Стівенс
 Френсіс МакДональд — Ласка
 Гарольд Гудвін — «Мадам X»
 Сід Сейлор — Ред
 Лоуренс ЛаМарр — Том

Посилання 
 The Lawyer's Secret на сайті IMDb

Фільми англійською мовою
Фільми-драми США
Кримінальні фільми США
Чорно-білі фільми
Фільми Paramount Pictures